Большое Кольцово — название населённых пунктов в России:
 Большое Кольцово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Большое Кольцово — деревня в Тарусском районе Калужской области.